Johann Ernst Rentzsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Ernst Rentzsch (der Ältere) († 1723), deutscher Maler, siehe Johann Ernst Rentsch (der Ältere)
 Johann Ernst Rentzsch (der Jüngere) (1693–1767), deutscher Maler